Palena (província) - províncias do Chile
Palena (comuna) - comuna do Chile, localizada na província de Palena
Palena (Itália) - comuna da Itália

Desambiguação
Desambiguações de topônimos